Purwin ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Purwin (1961–2015), US-amerikanischer Pilot, Luftfilm-Unternehmer und Philanthrop
 Hilde Purwin (1919–2010), deutsche Journalistin